El término Comesaña puede hacer referencia a:

Lugares
 San Andrés de Comesaña

Personas
 Alberto Comesaña
 José María Comesaña
 Julio Avelino Comesaña
 Raúl Comesaña